Километро 13 има више значења:

 Километро 13 (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Километро 13 (Тлалистак де Кабрера), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Километро 13 (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику